Боне може да се односи на:

 Боне (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Боне (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Боне (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Боне (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Боне (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Боне (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома